wpust – element pośredni połączenia wpustowego. Wyróżnia się wpusty pryzmatyczne, czółenkowe i czopkowe
 wpust – element odwodnienia dachu, otwór z wbudowanym elementem do odprowadzenia wody opadowej do rury spustowej
 wpust – otwór lub szczelina na czop lub pióro w połączeniach ciesielskich
 wpust żołądka – część anatomiczna żołądka u ujścia przełyku
 przepust kablowy